Pacific Gas and Electric Company, une entreprise énergétique américaine
Pacific Gas and Electric, groupe de musique américain